Vénus ou Venus peut désigner :

Astronomie 
 Vénus, la deuxième planète du système solaire ;
 Vénμs (Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite), micro-satellite franco-israélien dédié au suivi de la végétation.

Mythologie 
Voir Vénus (mythes sur la planète)

Ce nom peut faire référence à :

 Vénus, déesse de la beauté dans la mythologie romaine (Aphrodite dans la mythologie grecque) ;
 Vénus Victrix, représentation particulière d'une Vénus victorieuse.

Biologie

Botanique 
 Miroir de Vénus, plante herbacée vivace de la famille des Campanulacées.
 Sabot de Vénus, plante herbacée vivace de la famille des Orchidacées.
 Nombril de Vénus, plante herbacée vivace succulente de la famille des Crassulacées.
 Cheveux de Vénus, nom populaire de la Capillaire de Montpellier, fougère de la famille des Ptéridacées.
 Peigne de Vénus, nom d'une Ombellifère aux fruits très longs.
 Trappe de mouches Venus, plante gobe mouches de la famille des Dionées.

Zoologie 
 Vénus, nom donné en français à plusieurs espèces de mollusques.
 Venus, genre de mollusques de la famille des Veneridae.
 Sabot de Vénus, mollusque opisthobranche de l'ordre des thécosomes (ptéropodes) de nom scientifique Cymbulia peronii.

Anatomie humaine 
 Mont de Vénus (mons veneris en latin), éminence large et arrondie située au-devant du pubis chez la femme.

Par métonymie ou source d'inspiration, la déesse de la beauté donne son nom à plusieurs œuvres artistiques :

Œuvres

Architecture 
 Vénus a donné son nom à une salle du Palazzo Nuovo.
 Vénus a donné son nom à un salon du Château de Versailles

Cinéma/Scène 

 La Vénus d'Arles (opéra comique) 1889, de Louis Varney, livret de Paul Ferrier et Armand Liorat ;
 La Vénus d'Arles (film) 1911, de Georges Denola ;
 Venus 1922 est un opéra en trois actes du compositeur suisse Othmar Schoeck, inspiré du conte La Vénus d'Ille de Prosper Mérimée ;
 Venus of the South Seas, film américain de 1924 ;
 Vénus, un film de Louis Mercanton (1929) ;
 Blonde Vénus, un film de Josef von Sternberg (1932) ;
 La Venus de Milo. pièce en six tableaux de Jacques Deval (1962) ;
 La Vénus d'Ille (Wenus z Ille), film polonais réalisé par Janusz Majewski, sorti en 1969 ; 
 La Vénus d'Ille (La Venere d'Ille), téléfilm réalisé par Mario et Lamberto Bava en 1979 ;
  (Black Venus), film érotique de Claude Mulot (1983) ;
 Venus, film réalisé par Peter Hollison en 1984 ;
 Venus, film réalisé par Roger Michell en 2006 ;
 Vénus noire, réalisé par Abdellatif Kechiche, 2010 ;
 Mr Venus, comédie musicale restée sans succès, écrite par Russ Conway pour le West End  (sur des paroles de Norman Newell) ;
 Venus, film réalisé par Jaume Balagueró en 2022.

Jeux vidéo 
 Venus the Flytrap est le nom d'un jeu vidéo édité en 1990 sur Amiga et Atari ST.

Littérature 
 La Vénus d'Ille, de Prosper Mérimée ;
 Vénus, pièce de théâtre de Michel de Ghelderode ;

Musique

Chansons francophones 
 Vénus, un album de Sheryfa Luna.
 Vénus, un album de Jean-Louis Murat.

Chansons anglophones 
 Venus est le titre d'une chanson de Frankie Avalon.
 Venus, une chanson du groupe de rock Shocking Blue, notamment reprise par la suite par Bananarama.
 Venus, une chanson de la chanteuse américaine Lady Gaga, extrait de son album ARTPOP.
 Venus, un groupe de musique belge.

Œuvres picturales 
 Vénus, tableau de Botticelli réalisé vers 1480 ;
 Vénus anadyomène (Apelle), origine du thème de peinture ;
 , diverses œuvres ;
 Vénus modiglianique (Modigliani) ;
 La Fable de Vénus, série de sept tableaux de Raphaël dont trois avec Jules Romain (Vatican) ;
 , diverses œuvres ;
 La Toilette de Vénus, par Rubens (Aix-en-Provence) ;
 Vénus d'Urbin (Florence)
 La Promenade de Vénus, huile sur toile de Roberto Matta (1966).

Sculptures 
 Vénus, d'Aristide Maillol;
 Vénus d'Allegrain (musée du Louvre) ;
 Vénus d'Arles (musée du Louvre) ;
 Vénus du Capitole (Florence) ;
 Vénus callipyge (Rome) ;
 Vénus de Capoue (Naples) ;
 Vénus de Campo Iemini (Londres) ;
 Vénus genitrix (Rome) ;
 Vénus de Lespugue (Haute-Garonne) ;
 Vénus de Médicis (Florence) ;
 Vénus de Milo (musée du Louvre) ;
 Vénus de Sinuessa (musée archéologique national de Naples) ;
 Vénus Tauride (musée de l'Ermitage)
 Vénus paléolithiques 
 Vénus de Pradier (Orléans) ;
 Vénus de Thorwaldsen ;
 Vénus Victrix ou Vénus Borghèse (Pauline Bonaparte, à Rome) ;
 Vénus vulgaire (musée du Louvre) ; 
 Vénus de Willendorf.

Personnalités 
 
 Venus Williams, joueuse de tennis américaine;
 Vénus Hottentote, de son vrai nom Saartjie Baartman, une esclave hottentote ou métisse du début du  ;
 Venus, actrice de film pornographique

Entreprises 
 Laboratoires Vénus, entreprise algérienne de produits d'hygiène.

Statuettes préhistoriques 
 Vénus paléolithiques, des objets d'art mobilier façonnés dans différents matériaux et représentant des figures féminines.

Toponymes 

 Rivière Vénus, un cours d'eau de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Île Vénus, une île de l'Ontario, au Canada.
 Vénus, une ville roumaine.
 États-Unis
 Venus, une ville du Texas ;
 Venus, un Secteur non constitué en municipalité de Floride.

Marine 
 Dans l'Antiquité romaine, Vénus est une des divinités protectrices des marins. Le Musée Départemental Arles Antique présente dans son extension, un exemplaire rare d'ancre en bois à jas de plomb, sur lequel figure le coup de Vénus (ancre découverte aux Saintes-Maries-de-la-Mer, inv. FSM.91.00.1, dépôt DRASSM - MC). Il s'agit d'une combinaison gagnante du jeu des osselets : quatre osselets, chacun sur une face différente. C'est le plus heureux des coups de ce jeu très apprécié des Romains. Comme l'ancre préserve le bateau et les marins des risques de casse et de naufrage, le coup de Vénus symbolise la protection de la déesse.
Plusieurs navires de la marine nationale française ont porté le nom de .

Voir aussi 
 ♀, symbole représentant le miroir de Vénus, un cadeau de mariage de Zeus dans lequel étaient renfermées les grâces, les attraits, le sourire engageant, le doux parler, le soupir le plus persuasif, le silence expressif et l'éloquence des yeux.
 
 Venus, chaîne de télévision pour adulte
Venus, un chat connu sur Instagram pour ses yeux hétérochromiques.
 The Venus Project, est une entreprise qui promeut et soutient la vision du futuriste américain Jacque Fresco
 Vénμs, un micro-satellite franco-israélien d'observation de la Terre
 Venus Hum, un groupe de pop rock américain

Notes et références

Homonymie de titre